Андре Коуту (; родился 14 декабря 1976 года в Лиссабоне, Португалия) — португальский автогонщик, выступающий по аомыньской суперлицензии.
 Победитель гран-при Макао Ф3 2000 года.
 Победитель 1000 км Судзуки 2005 года.
 Вице-чемпион итальянской Ф3 1997 года.
 Вице-чемпион JGTC 2004 года в классе GT500.

Общая информация 
Сыну Анде — Афонсу в ноябре 2009 года был поставлен диагноз лейкемия. Многие коллеги Коуту по WTCC и Super GT выступали после этого на соревнованиях со специальными наклейками, рекламирующими сайт, через который для малыша искали подходящего донора костного мозга. Параллельно собирались пожертвования на эти же цели.

9 мая 2010 донор был найден, а 20 мая Афонсу была сделана операция. Болезнь, однако, полностью не была изгнана и 3 ноября того же года Коуту-младший скончался.

Спортивная карьера

Первые годы 
Андре начал свою гоночную карьеру в картинге, куда пришёл под влиянием популярности гран-при Макао и друзей, соревновавшихся в местном картинговом чемпионате. быстро добившись успехов на этом уровне, он с 1995 года переходит в более серьёзные чемпионаты на машинах с открытми колёсами.

Первой ступенькой его серьёзной автоспортивной карьеры становится Ф-Opel, где он проводит один сезон, добиваясь за это время пятого места в евросерии и помогая сборной Брразилии выиграть местный Кубок наций.

Следующим этапом карьеры Коуту стало участие в гонках машин класса Формула-3. Португалец провёл в этом классе шесть лет (но лишь первые два — на полном расписании), посоревновавшись в немецком и итальянском чемпионате, а также многократно поучаствовав в F3 Masters, Гран-при Макао и Суперпризе Кореи. В 1997 году Андре удалось стать вице-чемпионом итальянской Ф3, а спустя три года ему покорился домашний Гран-при Макао.

1998-2002 
С 1998 года центральным чемпионатом в сезоне португальца становится международная Формула-3000, где он соревнуется три сезона, но не добивается особого успеха. Лучшим годом становится дебютный сезон-1998, когда Андре набирает семь очков и занимает одиннадцатое место в общем зачёте.

Не сумев доказать потенциальным спонсорам и работодателям своё право на место боевого пилота одной из команд Формулы-1, в 2001 году Коуту на сезон уезжает в Японию, где соревнуется в Ф-Ниппон (национальный класс, аналогичный Формуле-3000) и местном чемпионате GT. Не там, не там особых успехов сходу добиться не удаётся и в 2002 году португалец возвращается в Европу.

Пристанишем Коуту становится Мировая серия Ниссан, где он проводит один сезон. Год получается недостаточно стабильным, чтобы претендовать на борьбу за чемпионский титул, но показанных результатов (в числе которых сразу четыре финиша на подиуме) хватает на седьмое место в общем зачёте.

2003-11 
Следующий этап карьеры Коуту связан только с гонками в турнговых и GT сериях.

В 2003 году Андре проводит полноценный сезон в туринговом чемпионате Европы, выступая на Honda Civic за одну из частных команд. Уровень подготовки техники позволил набрать за 18 гонок лишь три очка.

В 2005-2011 годах португалец участвовал в туринговом чемпионате мира, выходя на старт домашнего гран-при Макао за различные команды этой серии. Наиболее удачно прошёл уик-энд 2006 года, когда ему удалось набрать сразу два очка.

Основным же соревнования для Коуту с 2004 года является японский чемпионат Super GT, где он выступал в это время за различные команды класса GT500. Больше полусотни стартов позволили ему в это время выиграть несколько гонок, а также единожды стать вице-чемпионом класса (в 2004 году).

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Примечания

Ссылки 

 Фан-сайт 

 

Картингисты
Автогонщики Португалии
Автогонщики Макао
Пилоты Немецкой Формулы-3
Пилоты Итальянской Формулы-3
Пилоты Формулы-Ниппон
Пилоты Международной Формулы-3000
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Пилоты WTCC
Пилоты Super GT
Пилоты N.Technology